Gramegna ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gramegna (1880–1965), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Pierre Gramegna (geb. 1958), luxemburgischer Politiker